Proximus Лига 2015/2016 годоа () — 99-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 8 августа 2015 года и закончился в 2016 году. В чемпионате приняли участие 17 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2015/2016
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2015 году
Спорт в Бельгии в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016